Ulubey (district, Ordu), een Turks district in de provincie Ordu
Ulubey (district, Uşak), een Turks district in de provincie Uşak